Bucklin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bucklin (Kansas)
Bucklin (Missouri)